Kristian Horntvedt (ur. 3 marca 1982) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kristian Horntvedt pojawił się w styczniu 2001 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zdobył złoty medal w biegu na 10 km techniką klasyczną, brązowy w sztafecie, a na dystansie 30 km stylem dowolnym był ósmy. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Schonach był najlepszy w biegu na 10 km stylem dowolnym, a w biegu na 30 km klasykiem był siódmy.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2002 roku w Clusone, gdzie zajął 53. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył już cztery dni później w Cogne, gdzie był jedenasty w sprincie klasykiem. W sezonie 2002/2003 punktował jeszcze dwa razy, ale wyniku z Cogne nie poprawił i w klasyfikacji generalnej zajął 68. miejsce. Punkty Pucharu Świata zdobywał także w sezonach 2004/2005 i 2005/2006, ale w klasyfikacji generalnej zajmował odległe pozycje. Nigdy nie startował na mistrzostwach świata ani igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 68.
 sezon 2004/2005: 132.
 sezon 2005/2006: 158.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium 
Horntvedt nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982